Michał Przybylski (koszykarz)
 Michał Przybylski (piłkarz ręczny)
 Michał Przybylski (siatkarz)
 Michał Przybylski (piłkarz nożny)